

Letteratura 
 Fuga dal pianeta degli umani (Humans) – romanzo di Robert J. Sawyer del 2003

Musica 
 Humans – album di Bruce Cockburn del 1980
 Humans – gruppo musicale electropop canadese
 Humans – gruppo musicale new wave statunitense

Televisione 
 Humans – serie televisiva anglo-statunitense del 2015

Pagine correlate 
Human
The Humans